Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Zborów – kolonia wsi Zborów w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Kolonia Zborów – kolonia wsi Zborów w woj. wielkopolskim w pow. kaliskim, w gminie Żelazków

 Zobacz też
 Zborów (ujednoznacznienie)